Луца Лаура (4. март 1896 – 28. јун 2009) била је  италијанска суперстогодишњакиња, која је у време своје смрти била најстарија жива особа у Европи.

Биографија
Луца Лаура рођена је у Пјетрапертози, у округу Потенца, у Италији, 4. марта 1896. године. Имала је једну ћерку. Лаура током живота никада није имала озбиљних здравствених проблема, осим операције жучне кесе 1953. године. Лаура је умрла у истом граду у којем је и рођена, 28. јуна 2009. године у доби од 113 година, 116 дана

Референце

Рођени 1896.
Умрли 2009.
Суперстогодишњаци